Ла Пелота има више значења:

 Ла Пелота (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пелота (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику